Фуксія — рід багаторічних рослин родини Онагрові.
 Фуксія — колір.
 Google Fuchsia — операційна система реального часу, яка розробляється компанією Google.

Ім'я 
 Фуксія — персонаж трилогії Мервіна Піка «Горменгаст» (), а також знятого за її мотивами чотирисерійного телевізійного мінісеріалу «Темне королівство».
 Фуксія — персонаж книжок М. М. Носова «Незнайко в Сонячному місті» і «Незнайко на Місяці».